TBTS est un sigle pouvant désigner :
 Très basse tension de sécurité,
 Fioul lourd à très basse teneur en soufre, dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1 % en masse.

Notes et références